Liwale se poate referi la:

 Liwale, așezare în Regiunea Lindi, Tanzania
 Liwale, așezare în Regiunea Morogoro, Tanzania
 Liwale, așezare în Zambia

Note 
 GeoNames Database